Роми Рэйн (; род. 12 января 1988, Бостон, Массачусетс, США) — американская порноактриса и эротическая модель. Лауреатка награды XBIZ Award, а также обладательница других наград в области порноиндустрии.

Биография 
Родилась 12 января 1988 года в Бостоне. В подростковом возрасте работала в нескольких местах официанткой. В восемнадцать лет переехала в Лос-Анджелес, где начала работать в качестве эротической модели в таких изданиях, как Lowrider, а также для сайтов по продаже нижнего белья и купальников. В 19 лет начала выступать как танцовщица стриптиза и в различных клубах города, чем занималась в течение трёх лет.

Начала карьеру в индустрии кино для взрослых в 2012 году, в возрасте 24 лет. С начала карьеры работала с несколькими студиями и веб-сайтами, такими как Brazzers, PayOnes, Magma Film, Pure Mature, Evil Angel, Lethal Hardcore, Girlfriends Films, Naughty America, Pure Play Media, New Sensations и многими другими.

В 2018 году получила премию XBIZ в номинации «Исполнительница года».

На настоящий момент снялась в более чем 530 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2012 Fit Fucks
 2013 I Love Dani Daniels
 2013 Assume the Position,
 2014 Lesbian Touch 3
 2014 Epic Tits,
 2014 Laws of Love,
 2014 Romi Rain Darkside
 2015 2 Chicks Same Time 20
 2015 Dirty Talk
 2015 POV Jugg Fuckers 6
 2016 Desperate For Pussy 1
 2016 Rack Focus,
 2016 Big Titty Creampies,
 2016 Massive Boobs 2,
 2017 An Anal Affair
 2018 Lesbian Seductions: Older/Younger 61

Примечания

Ссылки 
 
 Romi Rain на сайте Internet Adult Film Database
 Romi Rain на сайте Adult Film Database
 
 
 
 Профиль на сайте avn.com
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США